Урдомско́е городско́е поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Урдомско́е» — муниципальное образование со статусом городского поселения в Ленском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальным единицам в Ленском районе — посёлку городского типа Урдома и Суходольскому сельсовету (с центром в деревне Бор)

Административный центр — рабочий посёлок Урдома.

География 
Урдомское городское поселение находится на юге Ленского района Архангельской области. Крупнейшие реки, протекающие по территории поселения — Вычегда, Верхняя Лупья, Сендуга.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

При образовании в 1929 году Северного края в состав Ленского района был включен Урдомский сельсовет упразднённого Сольвычегодского района.

17 января 2019 года министерство строительства и архитектуры издало распоряжение о подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Урдомское», согласно которому, территория станции Ши́ес была отнесена к зоне специального назначения, где разрешено размещать захоронения отходов.

Население 
Численность населения Урдомского городского поселения на 1 января 2020 года — 4 581 чел., в том числе городское — 4 116 чел., сельское — 465 человек.

Состав городского поселения

См. также 
 Список населённых пунктов Ленского района Архангельской области
 Шиес (станция)

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области
 Топографическая карта P-39-XIX,XX_ Урдома
 Подчинённые пункты Урдомского сельсовета Ленского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Городские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Ленского района